Варианты шахмат — настольные игры, напоминающие шахматы или основанные на шахматах.

Японские шахматы 

 Добуцу сёги, или «Поймай льва» (3 × 4) — распространённая версия для детей
 Минисёги (5 × 5)
 Киото сёги (5 × 5)
 Сёги (9 × 9) — классический вариант, самый широко распространённый
 Тю сёги (12 × 12) — относительно распространённая версия

Шахматы Юго-восточной Азии 
 Китайские шахматы Сянци
 Сянци для троих
 Семедо
 Корейские шахматы Чанги
 Таиландские шахматы Макрук
 Бирманские шахматы Ситтуйин

Исторические шахматы 
 Алтайские шашки
 Бурятские шахматы (шатар)
 Великие шахматы (Great Chess)
 Византийские шахматы
 Гала
 Енохианские шахматы
 Курьерские шахматы
 Магараджа
 Русские четверные шахматы с крепостями
 Цитадель (Citadel Chess)
 Чатуранга
 Шахматы «Четыре времени года»
 Шатрандж
 Шахматы Тамерлана

Командные шахматы 

 Деловые шахматы

Макси-шахматы (шахматы на больших досках) 
 Шахматы Тамерлана
 Цитадель
 Гала (Gala)
 Великие шахматы (Great Chess)
 Омега-шахматы
 Медвежьи шахматы
 Шахматы Карреры
 Шахматы Капабланки
 Grand Chess
 Gothic Chess
 Дас-шахматы
 Курьерские шахматы
 Стоклеточные шахматы Александра Кочергина
 Шахматы на очень большой доске - вариант шахмат на доске 16х16

Мини-шахматы 
 Мини Гексагональные шахматы (Mini HexChess)
 Антиклерикальные шахматы (Лос-Аламос)
 Мини-шахматы Гарднера
 Hexapawn («шахматы 3×3», «шесть пешек»)

Шахматы для 3—4 игроков 

 Сянци для троих
 Bishops
 Шведские шахматы
 
 Шахматы для троих
 Шахматы на круглых досках

Шахматы на неквадратных досках

Гексагональные шахматы (Hexagonal chess) 

 Гексагональные шахматы Глинского
 Гексагональные шахматы Шафрана
 Гексагональные шахматы МакКуэя
 Гексофен
 Мини-гексагональные шахматы (Mini HexChess)
 Трёхсторонние шахматы на шестиугольной доске, составленной из четырёхугольников.

Трёхмерные шахматы 
  (5 x 5 x 5)
  (8 x 8 x 3)
  (из сериала «Звёздный путь», с несколькими досками разных размеров в разных плоскостях)

Другие варианты 
 Цилиндрические шахматы
 Intellector — Шахматы на прямоугольной доске, составленной из шестиугольников.

Шахматы с необычными правилами

Шахматы — игра вслепую 
 Шахматы втёмную (игрок не видит фигур соперника)
 Кригшпиль
 Шахматы не глядя на доску (игрок совсем не смотрит на доску)
 Жертвенные шахматы (игрок может брать собственные фигуры ради выигрыша)

С другой начальной расстановкой 
 Шахматные игры, придуманные Льюисом Кэрроллом, его подражателями
 Боевые шахматы 
 Кингчесс
 Шахматы-960 (Шахматы Фишера)
 Шахматы-5039 (Вольные шахматы)

С дополнительными фигурами 
 Тактические шахматы (Tactical Chess)
 Шашматы
 Шахматы Сейравана
 Шахматы с кротом
 Белорусские шашки
 Ледниковые шахматы

С другим количеством стандартных фигур 
 Битва коней () — расстановка фигур и игровая доска такие же, как в обычных шахматах, но все фигуры, кроме пешек и короля, заменяются конями.
  — у белых вместо обычной армии четыре ряда пешек. Придуманы ранним автором фэнтези Лордом Дансени.

Фигуры ходят по-другому 
 Королева Амазонки (Amazone queen)
 Суперслон (Superbishop)
 Шахматон (Shakhmaton)
 Пешечная дуэль
 
 Франкфуртские шахматы
 Шахматы Мюнхгаузена
  — фигуры могут перемещаться на несколько ходов назад, создавая параллельные вселенные.

Многоходовые шахматы 
 Марсельские шахматы
 Прогрессивные шахматы
 Бильярдные шахматы

Шахматные поддавки 
 Шахматные поддавки

С возвратом в игру битых фигур 
 Шведские шахматы — командная игра пара на пару, разным цветом.
 Crazyhouse — вариант «шведских шахмат» для игры один на один.
 Сёги — японский национальный вариант шахмат.

Шахматы вымышленных миров 
 Сто полей — литературный вариант инопланетных шахмат, подробно описанный в одноимённом романе Юлии Латыниной.
 Джетан — вариант из романа Эдгара Райса Берроуза «Марсианские шахматы».
 Четырёхмерные шахматы — игра, упомянутая в повести А. и Б. Стругацких «Полдень, XXII век».
  — трёхмерный вариант, неоднократно показанный в сериале «Звёздный путь». Наиболее известный вариант полных правил был создан фанатом сериала Эндрю Бартмессом.
 Клин Жа — также из вселенной «Звёздного пути», упоминалась в неканоничной повести «». Клингонская игра, подобная шахматам. Поля имеют треугольную форму.
 Кайвасса — популярная в мире «Песни Льда и Огня» настольная игра для двух игроков, ведётся специальными фигурами на разграфлённой в клетку доске. Кайвасса, как и шахматы, имитирует реальное сражение с разными родами войск.
  — вариант, придуманный Гэри Гайгэксом, основанный на мире его настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Имеет трёхслойную доску (слои соответствуют небу, земле и подземелью) и фигуры, отсылающие к различным существам и классам героев.
 Дежарик и голошахматы — игры на круглой доске с голографическими фигурами в виде монстров с разных планет, в которые играют в мире Звёздных Войн.
  — игра дварфов и троллей Плоского мира, основанная на семействе хнефатафл, разработанная автором головоломок Тревором Трураном и позже описанная Терри Пратчеттом в одноимённой книге.
  — также из Плоского мира, игра Гильдии убийц, подобная обычным шахматам, но с двумя дополнительными вертикалями, по которым двигаются убийцы.
 Регицид — популярная во вселенной «Warhammer 40,000» настольная игра для двух или четырёх игроков, ведётся специальными фигурами на разграфлённой в клетку доске. Регицид имитирует реальное сражение между Орками и Космодесантом. В отличие от шахмат, в Регициде фигуры могут не только совершать непосредственное перемещение в качестве хода, но и стрелять, или использовать специальные умения. По мотивам данной вымышленной игры была также создана реальная компьютерная игра — Warhammer 40.000: Regicide.

Многоборье, в комбинации с другими видами спорта 
 Шахбокс

См. также 
 Хнефатафл — семейство настольных игр, распространённое в северной Европе до прихода шахмат, сходное с шахматами наличием фигуры-короля. Русский вариант — тавлеи.
 Живые шахматы
 Стратегия
 Игра
 Теория игр
 В 1988 году журнал «64 — Шахматное обозрение» предпринял попытку систематизировать Сказочные шахматы шахматной композиции
 Классические шахматы являются частным случаем последовательной неприоритетной формы мерцающих шахмат. О них под названием «Последовательные шахматы» А. Ратушного есть упоминание в брошюре. Термин «Мерцающие шахматы» принадлежит А. Ратушному.
 Шахматная доска
 Zillions of Games

Примечания

Ссылки 
 Обзор вариантов шахмат в Компьютерре.
 Проект, собирающий варианты игры. Собрано больше 600 различных вариантов, в некоторые можно играть онлайн.

 
Списки:Игры
Виды игр